The One je anglický výraz ve smyslu „jediný / jedinečný“, který může mít více významů:

Ve filmu 
 The One (film, 2001) – americký film z roku 2001
 The One (film, 2003) – americký film z roku 2003
 The One (film, 2004) – americký film z roku 2004
 The One (film, 2011) – americký film z roku 2011

V literatuře 
 The One (časopis) – anglický časopis o videohrách vycházející v letech 1988–1996

V hudbě

Alba 
 The One (album) – album Eltona Johna
 The One (EP) – extended play skupiny Annihilator

Písně 
 The One (Backstreet Boys) – píseň skupiny Backstreet Boys
 The One (Foo Fighters) – píseň skupiny Foo Fighters
 The One (Shakira) – píseň z alba Laundry Service zpěvačky Shakiry
 The One (Kylie Minogue) – píseň z alba X zpěvačky Kylie Minogue
 The One (Tamar Braxton) – píseň zpěvačky Tamary Braxton

Ostatní 
 The One for Men – parfém Dolce & Gabbana
 The One (hodinky) – značka hodinek
 Cadillac One – služební vůz amerického prezidenta Baracka Obamy
 The One (Brisbane) – mrakodrap v Brisbane v Austrálii
 The One (Toronto) – mrakodrap v Torontu v Kanadě